El término Walden hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Literatura
Walden, la vida en los bosques es un ensayo de Henry David Thoreau y su tema principal la vida sencilla.
Walden dos es una novela de ciencia ficción escrita por el conductista B. F. Skinner en 1948.

Lugares
Municipio de Walden (condado de Cass, Minnesota)
Municipio de Walden (condado de Pope, Minnesota)
Walden (Colorado)
Walden (Nueva York)
Walden (Tennessee)
Walden (Vermont)
Walden 7. Edificio emblemático en San Justo Desvern. En la misma localidad se encuentra la Estación de Walden

Personas
Herwarth Walden. Artista expresionista alemán.
Narada Michael Walden. Músico
Paul Walden. Químico ruso nacionalizado alemán.
Walden Bello. Politólogo filipino.
Walden Vargas. Futbolista colombiano.
Arthur Hay Tweeddale de abreviatura en zoología "Walden".

Además
Inversión de Walden. Inversión de un centro quiral en una molécula en el transcurso de una reacción química.
Walden Media. Productora cinematográfica.
Walden Schmidt. Personaje ficticio en la comedia de CBS Two and a Half Men.
Walden Uno. Grupo madrileño de pop rock.